Tapinella (ponurnik) – rodzaj grzybów z rodziny ponurnikowatych
 Tapinella – rodzaj owadów z rzędu psotników